Здание тюрьмы (Выборг) — может означать:

 Здание тюрьмы (Выборгский замок)
 СИЗО № 3 (Выборг)